Bausch, Bauš (Baušová):
 Dorothy "Dotsie" (Lee) Bausch
 James "Jim" (Aloysius Bernard) Bausch (1906 – 1974), americký atlet
 (Philippine) "Pina" Bausch(ová) (1940, Solingen – 2009, Wuppertal), německá tanečnice a choreografka
 Richard (Carl) Bausch

Související články 
 Bausch & Lomb
 Bausch & Lomb Championships